Тони́ческое стихосложе́ние, или акце́нтная систе́ма, — система стихосложения, основанная на равном числе ударных слогов в стихотворной строке, при этом число безударных слогов в строке более или менее свободно, например (Маяковский — образец дольника):

 Дне́й бы́к пе́г,
 Ме́дленна ле́т арба́,
 На́ш бо́г бе́г,
 Се́рдце — на́ш бараба́н.

Примером тонического стиха являются былины.

См. также 
 Дольник
 Тактовик
 Акцентный стих
 Силлабическое стихосложение
 Силлабо-тоническое стихосложение

Литература